Basic Channel — лейбл звукозаписи.
 «Basic Channel» — сборник треков, которые выходили на лейбле Basic Channel с 1993 по 1994.